Сен-Сальві́-де-Каркаве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Тулузи, 39 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 54 осіб у працездатному віці (15-64 років) 33 були активні, 21 — неактивна (показник активності 61,1%, у 1999 році було 69,4%). З 33 активних працювали 32 особи (17 чоловіків та 15 жінок), безробітних було 1 (1 чоловік та 0 жінок). Серед 21 неактивної 6 осіб було учнями чи студентами, 9 — пенсіонерами, 6 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Сальві-де-Каркаве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн